Сусань () — село в Румунії, у повіті Арад. Входить до складу комуни Ігнешть.
 Сусань () — село в Румунії, у повіті Тіміш. Входить до складу комуни Траян-Вуя.